Первая лига СР Югославии по футболу 2000/2001 () — 9-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 12 августа 2000 года и закончился 20 июня 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

2000/2001
Югославия
Югославия
2000 год в Югославии
2001 год в Югославии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001